Silver Style Entertainment — колишня німецька компанія, яка займалася розробкою відеоігор.

Розроблені відеоігри 
 Der Produzent (1996)
 Sports TV: Boxing! (1998)
 Anpfiff — Der RTL Fussball-Manager (1998)
 Gorasul — Das Vermächtnis des Drachens (2001)
 Soldiers of Anarchy (2002)
 The Fall: Last Days of Gaia (2004)
 Simon the Sorcerer 4: Chaos Happens (2007)
 Everlight — Elfen an die Macht (2007)
 The Fall: Mutant City
 TELL
 Goin’ Downtown (2008)

Посилання 

 

Розробники відеоігор Німеччини
Засновані в Німеччині 1993
Розробники відеоігор